Liman, tip lagune ili estuarija.
 Liman (Novi Sad), gradska četvrt Novog Sada.
 Liman (Rusija), naselje u Rusiji
 Liman (Azerbajdžan), grad u Azerbejdžanu
 Mount Liman, vulkan u istočnom dijelu otoka Java